Пома:

 Пома, Антонио (1910—1985) — итальянский кардинал.
 Пома, Родольф (1884—1954) — бельгийский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Пома (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Од.